

Patronymes  

 Claude Bornet (1733 - 1804), peintre et graveur français.
 Françoise Delbart (née Bornet), étudiante en théâtre, protagoniste de la photographie Le Baiser de l'hôtel de ville.
 Jacques Bornet, poète ouvrier et dramaturge français.
 Jean-Baptiste Édouard Bornet (1828-1911), botaniste français.
 Jean-Marie Bornet (1966-), personnalité politique valaisanne.
 Paul Bornet (1878-1949), peintre et graveur français.
 Sylvie Bornet (1960-), athlète française.
 Frank Macfarlane Burnet (1899–1985), immunologiste australien.

Toponymes  
 L'ancien nom de Bord-Saint-Georges, commune de la Creuse.